berging (scheepvaart), het bergen van schepen
berging (land), het bergen van voertuigen over land
berging (water), de hoeveelheid water dat in een gebied aanwezig kan zijn

Zie ook
Schuur